Фамилија Осуна има више значења:

 Фамилија Осуна, Ехидо Бенито Хуарез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Осуна, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику